Choker ("girocollo" in lingua inglese) può indicare:

 Choker – film del 2005 diretto da Nick Vallelonga
 Choker Campbell – musicista statunitense
 Choker – singolo dei Twenty One Pilots del 2021